Сафронов, Никас Степанович (Николай; род. 1956) — российский художник.
 Сафронов, Николай Фёдорович (1924—2001) — инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.